Sozialistischer Studentenbund steht – je nach Kontext – für:

Sozialistische Studentenschaft Deutschlands und Österreichs (1922–1933) und ihre lokalen Untergliederungen
Sozialistischer Deutscher Studentenbund (1946–1970)
Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten Österreichs (seit 1945)

Siehe auch:

Sozialistischer Hochschulbund